Бо́жик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Божик Валерій Іванович (1971) — український адвокат. Народний депутат України 9-го скликання.
 Божик Володимир (1923 — 1991) — український бандурист.
 Божик Євгенія Дмитрівна (1936 — 2012) — прозаїк, новинар, громадський діяч.
 Божик Йожеф (1925 — 1978) — угорський футболіст.
 Божик Олександр Анатолійович (1981) — український скрипаль-віртуоз, композитор, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
 Божик Пантелеймон (1879 — 1942) — український поет, прозаїк, редактор, громадський діяч.

Див. також 
 Божек
 Божок

Українські прізвища